МФК Сибиряк в сезоне 2010—2011 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по мини-футболу в сезоне 2010/2011. Впервые в своей истории «Сибиряк» стал бронзовым призёром Чемпионата России.

Итоги прошедшего сезона (2009—2010) 
По итогам дебютного сезона в элитном дивизионе команда Сибиряк заняла 6-е место. В розыгрыше Кубка России дошла до 1/4 финала, где уступила Динамо (М).

По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибиряка» выбирали лучшего футболиста прошедшего сезона. Победителем стал Густаво — проголосовало 453 участника опроса, на втором месте Александр Метелкин — 49 голосов, а на третьем — Сергей Малышев — 39.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

22 тур

Движение команды по турам

Итоговая таблица

Плей-офф

1/4 финала

Полуфинал

Матч за 3-е место

Кубок России

1/8 финала 
 Первый матч

 Ответный матч

Состав с начала сезона 

 Президент клуба — Григорий Власов
 Главный тренер — Темур Алекберов
 Тренер — Вячеслав Михеев
 Спортивный директор — Владимир Вадик

Сибиряк-дубль 
Резерв МФК «Сибиряк» играет в Первой лиге зоны «Урал»

Таблица чемпионата

Состав Сибиряка-дубль 

 Главный тренер — Евгений Куксевич

Хронология событий 
• 28 августа 2010 г.  МФК Сибиряк ознакомила болельщиков с ценовой политикой на абонементы в предстоящем сезоне: от 1500 до 1700 рублей в зависимости от категории мест.

• 02 сентября 2010 г. состоялось общее собрание команды, на котором присутствовали болельщики команды и представители новосибирских СМИ. Руководитель попечительского совета ПМФК «Сибиряк» Алексей Толоконский объявил задачу на сезон — выход в Финал Кубка России и завоевание медалей чемпионата России по мини-футболу.

• 07 сентября 2010 г. на первой игре сезона группа болельщиков Novosibirsk Ultras поразила собравшихся в зале необычной визуальной поддержкой, где были задействованы две трибуны. На одной трибуне разместился рисованный баннер 5х9 метров и текстовый баннер 1,5х16 метров с несколькими флагами, а трибуна напротив была закрыта красно-белыми полосами, спускавшимися с балкона.

• 07 и 08 декабря 2010 г., воспользовавшись паузой в чемпионате, «Сибиряк» провёл в г. Новосибирске два товарищеских матча со сборной Казахстана — 5:2 и 4:6.

• 13 декабря 2010 г. ПМФК «Сибиряк» расторгнул контракт с Жаддером Дантасом.

• 17 декабря 2010 г. вратарь Густаво получил российский паспорт.

• 17 января 2011 г. нападающий Максим Гребежев выставлен на трансфер.

• 2 февраля 2011 г.  ПМФК «Сибиряк» заявил 2 игроков в основной состав команды, ими стали бразильские легионеры  Руд (Жозе Руд Алвеш де Араужо) из  «Форталеза Футзал» и Умберто (Франсиско Умберто де Араужо Алвеш) из  «Крона Жоинвиль».

 10 июня 2011 г.  «Сибиряк» завершил сезон, победив «Тюмень» в пятом матче за 3-е место, где новосибирская команда одержала победу в серии 3:2.
Итоговый результат в чемпионате России сезона 2010/11 —  3-е место.

Примечания

См. также 
 Кубок России по мини-футболу
 Сибиряк (мини-футбольный клуб) в сезоне 2011/2012

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль клуба на сайте Ассоциации мини-футбола России 

МФК «Сибиряк»